Brandstett ist der Ortsname von

 Brandstett (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Brandstett (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brandstett (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Brandstett (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Brandstatt, Brandstätt, Brandstätte, Brandstetten, Brandstetter,